

Osoby 
 Andrzej Leder (ur. 1960) – polski filozof kultury
 Erwin Leder (ur. 1951) – austriacki aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Jan Leder (1867–1894) – działacz polskiego ruchu robotniczego
 Paul Leder (1926–1996) – amerykański reżyser, producent, scenarzysta, aktor i montażysta filmowy
 Stefan Leder (1919–2003) – polski psychiatra
 Witold Leder (1913–2007) – polski tłumacz i wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego
 Zdzisław Leder (1880–1938) – polski i radziecki działacz komunistyczny, publicysta

Inne 
 Gewerkschaft Leder – niemiecki związek zawodowy

es:Leder